Esta lista de estrelas próximas contém todas as estrelas e anãs marrons conhecidas a uma distância de até 5 parsecs (16,3 anos-luz) do Sistema Solar, ordenadas por distância crescente. Além do Sistema Solar, há outros 56 sistemas estelares conhecidos atualmente a até essa distância. Esses sistemas contêm um total de 60 estrelas que fundem hidrogênio (das quais 50 são anãs vermelhas), 13 anãs marrons e 4 anãs brancas. Apesar de estarem relativamente próximos da Terra, apenas nove desses objetos têm uma magnitude aparente menor que 6,5, o que significa que somente 12% deles podem ser vistos a olho nu. Além do Sol, há nessa lista apenas três estrelas com magnitude aparente menor do que 1: Alpha Centauri, Sirius, e Prócion. Todos esses objetos estão localizados na Bolha Local, uma região no Braço de Órion da Via Láctea.

Lista 
Estrelas visíveis a olho nu têm a magnitude aparente destacada em azul claro. Os tipos espectrais das estrelas e anãs marrons são mostrados com sua cor correspondente (essas cores são derivadas do nome convencional das classes espectrais e não representam a cor observada da estrela). Muitas anãs marrons não estão listadas por magnitude visível mas sim por magnitude na banda J. Algumas paralaxes e distância são medições preliminares.

Mapa 
O seguinte mapa mostra todos os sistemas estelares a até 14 anos-luz do Sol, exceto duas anãs marrons descobertas após 2009. Estrelas duplas e triplas são mostradas "estacadas" verticalmente, sendo que a posição verdadeira é a da estrela mais próxima do plano central. A cor corresponde ao tipo espectral.

Futuro e passado

Ross 248, atualmente a uma distância de 10,3 anos-luz, tem uma velocidade radial de −81 km/s. Em cerca de 31 000 anos ela pode ser a estrela mais próxima do Sol por vários milênios, com uma distância mínima de 0,927 parsecs (3,02 anos-luz) em 36 000 anos. Gliese 445, atualmente a 17,6 anos-luz, tem uma velocidade radial de −119 km/s. Em cerca de 40 000 anos ela vai ser a estrela mais próxima por um período de vários milhares de anos.

Estrelas conhecidas que passaram ou vão passar a até 5,1 anos-luz do Sol em ±2 milhões de anos:

Ver também 

 Viagem interestelar
 Lista das estrelas mais brilhantes
 Lista das estrelas brilhantes mais próximas
 Listas de estrelas

Proximas